Сен-Бозій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Бозій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Сен-Бозій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн